Рома́новское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Волгодонском районе Ростовской области.

Административный центр — станица Романовская.

География

История 
Романовский юрт был образован в 1840 году. В него входили пять хуторов: Лозной, Рынок, Грачевский, Лагутники, Харитонов. В 1888 году, в период генерального межевания России, станица Романовская со своими хуторами была отнесена к первому Донскому округу с окружным центром в станице Константиновской. В разные годы второй половины XIX и в начале XX веков Романовским юртом руководили атаманы: Андрей Лагутин, Иван Погожев, Иосиф Погожев, Данил Погожев, Евграф Погожев.
С приходом большевиков к власти на Донской земле всё изменилось. Директива ЦК большевиков от 24 января 1919 года по существу стала сигналом к физическому истреблению казачьего населения.

Состав поселения 
 Лагутники (хутор) — 
 Парамонов (хутор) — 
 Погожев (хутор) — 
 Романовская (станица, административный центр) — 
 Семенкин (хутор) — 
 Сибирьковый (посёлок) —

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Ссылки 
 Романовское сельское поселение
 

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Волгодонского района